Dark Shadows (1966), een soapserie uit 1966
Dark Shadows (1991), een remake van bovengenoemde serie
Dark Shadows (film),  een film uit 2012 gebaseerd op bovengenoemde serie
Dark Shadows (Warhammer), een wereldwijde campagne van Warhammer.